Antinhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Antignac im Département Cantal
 Antignac im Département Haute-Garonne